Аксёново — деревня в составе Ивановского сельского поселения Шарьинского района Костромской области России.

География 
Деревня расположена на автодороге Урень — Шарья — Никольск — Котлас .

История 
Согласно Спискам населенных мест Российской империи в 1872 году деревня относилась к 2 стану Ветлужского уезда Костромской губернии. В ней числился 21 двор, проживали 96 мужчин и 100 женщин.

Согласно переписи населения 1897 года в деревне проживало 327 человек (148 мужчин и 179 женщин).

Согласно Списку населенных мест Костромской губернии в 1907 году деревня относилась к Рождественской волости Ветлужского уезда Костромской губернии. По сведениям волостного правления за 1907 год в деревне числилось 66 крестьянских дворов и 466 жителей. Основным занятием жителей деревни был лесной промысел.

Население

Примечания 

Населённые пункты Шарьинского района